Rodney steht für:

 HMS Rodney, mehrere britische Kriegsschiffe
 Rodney (Fernsehserie), Fernsehserie

Rodney ist der Familienname folgender Personen:
 Brendon Rodney (* 1992), kanadischer Leichtathlet
 Bryan Rodney (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Caesar Rodney (1728–1784), britisch-amerikanischer Jurist, Offizier und Politiker
 Caesar A. Rodney (1772–1824), US-amerikanischer Politiker
 Caleb Rodney (1767–1840), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Rodney (1764–1846), US-amerikanischer Politiker

 Meleni Rodney (* 1998), grenadische Sprinterin
 Red Rodney (1927–1994), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Thomas Rodney (1744–1811), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Walter Rodney (1942–1980), guyanischer Historiker und Politiker

Rodney ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rodney (Arkansas)
 Rodney (Iowa)
 Rodney (Michigan)
 Rodney (Mississippi)
 Rodney (Ohio)
 Rodney (Pennsylvania)
 Rodney (Texas)
 Rodney Village, Delaware

Siehe auch:
 Rodnei